Legion of Mary (deutsch: Legion Mariens) steht für:
 die englische Sprachform von Legio Mariae, einer katholischen Laienorganisation,
 Legion of Mary (Rockband), eine amerikanische Rockband